Ledebour ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Friedrich von Ledebour (1785–1851), deutscher Botaniker
 Georg Ledebour (1850–1947), deutscher sozialistischer Politiker und Journalist

Siehe auch:
 Ledebur